Caccia ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Caccia (1930–2008), kanadischer Politiker
 Daniel Caccia (* 1986), kroatischer Jazzmusiker und Sänger
 Diego Caccia (* 1981), italienischer Radrennfahrer
 Federico Caccia (1635–1699), italienischer Kardinal, Erzbischof von Mailand
 Fulvio Caccia (* 1942), Schweizer Politiker (CVP)
 Gabriele Caccia (* 1958), vatikanischer Diplomat
 Giovanni Caccia-Piatti (1751–1833), italienischer Kardinal
 Guglielmo Caccia (genannt Il Moncalvo; 1568–1625), italienischer Maler
 Harold Caccia, Baron Caccia (1905–1990), britischer Diplomat und Politiker
 Nicola Caccia (* 1970), italienischer Fußballspieler und -trainer

Caccia (italienisch für „Jagd“) steht für:
 Caccia (Musik), eine Kompositionsform des späten Mittelalters

Siehe auch:
 Caccia Dominioni
 Oboe da caccia (Jagdoboe) ein Musikinstrument
 Corno da caccia („Jagdhorn“), ein Musikinstrument
 Cacia